Кондаково — топоним.

 Кондраково — село в Муромском районе Владимирской области
 Кондраково — село в Кинешемском районе Ивановской области
 Кондраково — село в Тейковском районе Ивановской области 
 Кондраково — село в Антроповском районе Костромской области
 Кондраково — село в Навашинском районе Нижегородской области
 Кондраково — село в Зубцовском районе Тверской области
 Кондраково — село в Борисоглебском районе Ярославской области